Morgenroth steht für:

 deutscher Name des Stadtteils Chebzie der polnischen Stadt Ruda Śląska

Morgenroth ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Morgenroth (* 1964), deutscher Schauspieler
 Dieter Morgenroth (1945–2010), deutscher Politiker (CSU), MdL Bayern
 Ernst Morgenroth, Geburtsname von Stephan Lackner (1910–2000), deutsch-amerikanischer Schriftsteller
 Inge Morgenroth (* 1950), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Saxophonistin
 Julius Morgenroth (1871–1924), deutscher Arzt
 Konrad Morgenroth (* 1937), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Lena Morgenroth (* 1984), deutsche Sexarbeiterin und Sexaktivistin
 Matthias Morgenroth (* 1972), deutscher Journalist und Buchautor
 Paula Morgenroth (* 1999), deutsche Volleyballspielerin
 Wolfgang Morgenroth, deutscher Indologe

Siehe auch:
 Morgenrot